Фрэн Дже́ффрис (; 18 мая 1937, Сан-Хосе — 15 декабря 2016, Лос-Анджелес) — американская певица, актриса и модель, популярная в 1960-е — начале 1970-х годов.

Биография 

Прежде всего известна своей эпизодической ролью «кузины из Греции» в фильме 1963 года «Розовая пантера», где под зажигательный танец Фрэн Джеффис исполнила на итальянском песню Генри Манчини «Meglio Stasera». Дважды снялась для журнала Playboy: в 35 и 45 лет.

Трижды была замужем. Имела дочь Стефани от брака с певцом Диком Хеймсом.

Фильмография 
 Флибустьер (1958)
 Розовая пантера (1963)
 Секс и незамужняя девушка (1964)
 Каникулы в гареме (1965)
 Талант любить (1969)
 Женщина-полицейский (1976)

Примечания

Ссылки 
 Meglio Stasera

Киноактрисы США
Певцы и певицы по алфавиту
Певцы и певицы США
Фотомодели США
Исполнители MGM Records
Исполнители Monument Records
Умершие от миеломной болезни
Похороненные на кладбище Hollywood Forever
Модели Playboy